Калач — обрядовий хліб

Калач — місто, Калачіївський район, Воронезька область
 Калач — селище, Махньовський міський округ, Свердловська область

 Калач Костянтин Осипович (1914-1975) — радянський футболіст

Див. також 
 Калачеве
 Калачики
 Калачі
 Калачківці
 Калач-на-Дону